Neidhof steht für:
 Neidhof (Amorbach), Ort in der Gemeinde Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Neidhof, bis 1935 Zasdrosz, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Zazdrość (Stawiguda) in der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen